Фидий может означать:
 Имя
 Фидий —  древнегреческий скульптор и архитектор.
 Фидий — древнегреческий астроном.
 Фамилия
 Фидий, Евгений Владимирович (род. 1991) — российский баскетболист.